

Sigle 
 Associazione micologica Bresadola

Codici 
 AMB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ambilobe, Ambilobe (Madagascar)

Geologia 
 AMB – Filladi di Ambria – nella Val d'Ambria, in provincia di Sondrio, sintema stratigrafico della Lombardia

Altro 
 Amb – stato principesco del subcontinente indiano